Витти — фамилия. Известные носители:
 Витти, Жуан (род. 1967) — бразильский актёр.
 Витти, Марио (1926—2023) — итальянский исследователь новой греческой филологии.
 Витти, Пабло (род. 1985) — аргентинский футболист.

Псевдоним 
 Моника Витти (1931—2022) — итальянская актриса.
 Праски Витти (род. 1936) — чувашский художник.

См. также 
 Вити